Au moins trois navires de la Marine française ont porté le nom de Terpsichore, d'après de la muse du même nom :
 la , une frégate de cinquième rang portant 28 canons lancée en 1658 ;
 la , une frégate de quatrième rang portant 30 canons lancée en 1763 ;
 la , une frégate de quatrième rang portant 40 canons lancée en 1812.

Nom de bateau de la Marine française